La saison 1927-1928 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les treize meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, pour faire repasser le championnat de 13 à 12 clubs, les deux derniers du classement sont relégués et le champion de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne, est promu parmi l'élite.

C'est le SK Admira Vienne, tenant du titre, qui remporte le championnat en terminant en tête du classement final, avec 3 points d'avance sur le SK Rapid Vienne et 7 sur le duo Wacker AC-First Vienna FC. C'est le  de champion d'Autriche de l'histoire du club, qui réussit même le doublé en battant le Wacker AC en finale de la Coupe d'Autriche.

Les 13 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Articles connexes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1927 en Autriche
1928 en Autriche